Zavodovski steht für:
 Ivan Zavodovski, Offizier der russischen Marine im 19. Jahrhundert
 Zavodovski Island, Insel der Südlichen Sandwichinseln